Хуліо Майора (,  2 вересня 1996) — венесуельський важкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року.

Результати

Посилання 
 Хуліо Майора  на сайті IWF

венесуельські важкоатлети
венесуельські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Призери Панамериканських ігор 2019 року
Панамериканські чемпіони з важкої атлетики
Чемпіони Панамериканських ігор з важкої атлетики